Rancourt puede referirse a: 

 Rancourt, comuna francesa situada en Somme.
 Rancourt, comuna francesa situada en Vosgos.